Шамвалло́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний захід від Діжона, 23 км на північний захід від Осера.

Історія 

1 січня 2017 року Шамваллон, Аян-сюр-Толон, Вільє-сюр-Толон i Вольгре було об'єднано в новий муніципалітет Монтолон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 266 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 682,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шамваллон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шамваллон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна